Сокраще́ние может означать:

 Аббревиатуру, то есть сокращённое обозначение, название кого-либо, чего-либо.
 Пропуск в каком-либо тексте, купюра.
 В литературе сокращённую форму письма.
 Уменьшение длины чего-либо.
 Сокращение дробей — деление числителя и знаменателя дроби на общий делитель.
 Увольнение по сокращению штатов.
 Лоренцево сокращение (релятивистское сокращение длины движущегося тела или масштаба) — эффект, заключающийся в том, что с точки зрения наблюдателя движущиеся относительно него предметы имеют меньшую длину, чем их собственная длина.
 Сокращение URL — сокращение электронных адресов сайтов для их более удобного обмена и передачи.
 Сокращение мышцы (в биологии, анатомии) — способ движения тела какого-либо организма.